Амна́тос () — деревня в Греции на острове Крит в 17 км юго-восточнее Ретимнона, на высоте 320 м. Входит в общину (дим) Ретимни в периферийной единице Ретимни в периферии Крит. Население 156 жителей по переписи 2011 года.

Амнатос есть традиционное поселение ( 728/1995). В Амнатос находятся дома венецианского периода.

Амнатос возможно был заселён во времена минойской цивилизации, считается что название Амнатос — минойского происхождения. Турки и венецианцы оккупировали Амнатос.
В Амнатос находятся дома венецианского периода: важной достопримечательностью является «Дверь в Амнатосе» () с надписью на латыни INITIUM SAPIENTE TIMOR DOMINI.

Существует также народный музей. На площади деревни стоит мраморный бюст Хариклия Даскалаки (), героини Холокоста Аркади.

Общинное сообщество Амнатос 
В общинное сообщество Амнатос входят 3 населённых пункта и монастырь Аркади. Население 218 жителей по переписи 2011 года. Площадь 23,537 квадратных километров.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Населённые пункты нома Ретимни